Onychorhynchidae är en familj av ordningen tättingar. Den omfattar tre släkten som förekommer i Central- och Sydamerika:
 Onychorhynchus – en till fyra arter krontyranner
 Terenotriccus – rödstjärtad myjob
 Myiobius – tre till fyra arter myjober

Arterna i familjen har traditionellt placerats i familjen tyranner, och vissa gör det fortfarande. DNA-studier visar dock att de står närmare familjen tityror (Tityridae) och förs numera oftast dit. Senare studier pekar på att de skildes åt redan under oligocen, varför vissa auktoriteter urskiljer dem som en egen familj.

Noter

Fågelfamiljer